

Географія

Населені пункти 
 Крка — поселення в общині Іванчна Гориця, Осреднєсловенський регіон, Словенія
 Крка — словенська назва австрійського міста Ґурк

Річки 
 Крка — річка в Хорватії, басейн Адріатичного моря
 Крка — річка на південному сході Словенії, права притока Сави
 Крка — річка в Боснії і Герцеговині та Хорватії, притока Уни
 Крка — словенська назва річки Ґурк

Спорт 
 Крка — словенський футбольний клуб з міста Ново Место
 Крка — словенський баскетбольний клуб з міста Ново Место
 Крка — словенський гандбольний клуб з міста Ново Место

Інше 
 Крка — національний парк в Хорватії
 Крка — монастир Сербської православної церкви поблизу хорватського поселення Кістаньє
 Крка — словенська фармацевтична компанія зі штаб-квартирою в місті Ново Место

Див. також 
 Кркський санджак